Карапетян () — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Карапетян Артем Якович (1926—2011) — російський актор
 Карапетян Асканаз Георгійович (1899—1978) — Герой Радянського Союзу
 Карапетян Гурген Карпович (1921—1986) — український радянський диригент.
 Карапетян Карен Вільгельмович ( 1963) — вірменський державний діяч, 14-й прем'єр-міністр Вірменії.
 Карапетян Мовсес (1978) — вірменський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи
 Карапетян Ованес Татевосович (1897—1937) — вірменський радянський поет
 Карапетян Шаварш Володимирович ( 1953) — 11-разовий рекордсмен світу, 17-разовий чемпіон світу з підводного плавання, людина, якій довелося тричі рятувати велику кількість людей

Вірменські прізвища